Ламо́рн Мо́ррис (, род. 14 августа 1980, Чикаго, Иллинойс) — американский актёр. Наиболее известен по роли Уинстона Бишопа в ситкоме «Новенькая».

Ранняя жизнь 
До того, как стать актёром, Моррис хотел стать игроком в баскетбол. Он окончил колледж ДюПейдж () в 2003 году.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 

Киноактёры США